Beni (cantora), japonesa
 Beni (álbum)
 Claudia Beni, cantora croata

Lugares
 Beni (departamento), na Bolívia
 Rio Beni, na Bolívia
 Fquih Ben Salah, cidade no Marrocos também chamada Beni Amir
 Beni Mellal, cidade no Marrocos
 Beni Suef (província), no Egito

Outros
 Beni Veras, político brasileiro
 Beni (cão), famoso na Hungria